Indonesië
 Blitar (stad), een stadsgemeente in de provincie Oost-Java
 Blitar (regentschap), een regentschap in Oost-Java
 Blitar (Madukara), een plaats in de provincie Midden-Java
 Blitar (Sukorejo), een plaats in Oost-Java